Die Kategoria e Parë 1990/91 (sinngemäß: Erste Liga) war die 52. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 9. September 1990 und endete am 12. Juni 1991.

Saisonverlauf 
Die Liga wurde im Vergleich zum Vorjahr wieder von 12 auf 14 Teams aufgestockt. In der Saison 1989/90 war KS Besëlidhja Lezha aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kamen KS Skënderbeu Korça und KS Traktori Lushnja, die beide den direkten Wiederaufstieg geschafft hatten, sowie KS Kastrioti Kruja, das seine erste Spielzeit in der höchsten albanischen Fußballliga absolvierte, hinzu. Titelverteidiger war KS Dinamo Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit drei Runden ausgetragen. Jedes Team trat drei Mal gegen jede andere Mannschaft an, wobei die besten Sieben der Tabelle in der dritten Runde sieben Heim- und sechs Auswärtsspiele bestritten. Die Sonderregelung von der Vorsaison, die für einen Sieg mit drei Toren Differenz oder mehr einen Zusatzpunkt für den Sieger vorsah, wurde 1990/91 wieder abgeschafft. Nur der Tabellenletzte stieg direkt in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab, da die Liga in der folgenden Saison auf 16 Teilnehmer aufgestockt werden sollte. Der Meister zog in den Europapokal der Landesmeister ein, der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Aufgrund des Cupgewinns von Vizemeister Partizani Tirana, das damit im Europapokal der Pokalsieger vertreten war, rückte allerdings der Tabellendritte KS Vllaznia Shkodra in den UEFA-Pokal nach.

Insgesamt fielen 649 Tore, was einem Schnitt von 2,4 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 29 Treffern wurde Kliton Bozgo vom FK Tomori Berat. Allein in der Partie gegen KS Traktori Lushnja am letzten Spieltag (6:5) war Bozgo sechsmal erfolgreich.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sicherte sich Flamurtari Vlora den albanischen Meistertitel, nachdem man im Vorjahr noch Dritter geworden war. Dabei wies der Klub einen komfortablen Vorsprung von sechs Zählern auf den Vizetitelträger Partizani Tirana auf, das wie im Vorjahr den zweiten Tabellenplatz belegte. Dahinter folgten Vllaznia Shkodra und 17 Nëntori Tirana. Titelverteidiger Dinamo Tirana musste sich in dieser Spielzeit noch hinter dem diesmal nicht in den Abstiegskampf verwickelten Tomori Berat mit dem sechsten Rang begnügen und konnte in den Titelkampf nicht eingreifen. Ebenfalls souverän sicherten sich Apolonia Fier, Lokomotiva Durrës, Labinoti Elbasan und Aufsteiger Skënderbeu Korça den Ligaverbleib. Auch Liganeuling Kastrioti Kruja durfte trotz der meisten Gegentore aller Mannschaften als Zwölfter hinter Besa Kavaja eine weitere Spielzeit in der Kategoria e Parë angehen. Knapp rettete sich der dritte Aufsteiger Traktori Lushnja mit am Ende zwei Punkten Abstand zum Absteiger Luftëtari Gjirokastra, der nach zwei Saisons in der höchsten albanischen Spielklasse wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste – und das obwohl man am Ende nur einen Sieg weniger auf dem Konto hatte als Titelverteidiger Dinamo Tirana.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Flamurtari Vlora

Literatur

Einzelnachweise 

1990 91
Fußballsaison 1990/91